Cannonball ():
 Cannonball — песня Лии Мишель.
 Cannonball — песня Дэмьена Райса.
 Cannonball — песня The Breeders.
 Cannonball — космическая программа.